Mézy steht für folgende Orte in Frankreich:

 Mézy-Moulins, Département Aisne
 Mézy-sur-Seine, Département Yvelines

Mézy ist der Familienname folgender Personen:

 Augustin de Saffray de Mézy (1598–1665), französischer Kolonialgouverneur 
 Charles Joseph Dupleix de Mézy (1766–1835), französischer Offizier und Politiker 
 Michel Mézy (* 1948), französischer Fußballspieler und -trainer